Die elften Karate-Weltmeisterschaften fanden 1992 in Granada, Spanien statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

1992
Sportveranstaltung 1992
Sportveranstaltung in Granada
Karate (Spanien)